Plus poate fi:

 Plus, semnul matematic plus
 Plus (supermarket), un lanț de magazine din Germania
 Plus Computers, companie furnizoare de produse IT și multimedia din Cluj Napoca
 Plus GSM, retailer de telefonie mobilă din Cluj-Napoca
 Canal Plus, o firmă franceză din domeniul media
 HFS Plus, sistem de fișiere dezvoltat de firma Apple Computer
 Quanta Plus, mediu de dezvoltare pentru KDE.
 Plus Ultra, deviza națională a Regatului Spaniei
 Plus infinit, albumul R.A.C.L.A. lansat în anul 2000
 Plus unu mai puțin, o poezie de Nichita Stănescu
 PLUS, partid politic din România, înființat în decembrie 2018